

Persone
Anton Newcombe – cantante e polistrumentista statunitense
John Newcombe – ex tennista australiano
Kim Newcombe – pilota motociclistico neozelandese
Sonja Newcombe – pallavolista statunitense

Altro
Accordo Paulet-Newcombe – trattato franco-britannico
Susan Newcombe – personaggio della soap opera tedesca  Tempesta d'amore